Fântânele ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Fântânele (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Fântânele (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Fântânele (Hemeiuș), Dorf im Kreis Bacău
 Fântânele (Motoșeni), Dorf im Kreis Bacău
 Fântânele (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Fântânele (Mărgăritești), Dorf im Kreis Buzău
 Fântânele (Năeni), Dorf im Kreis Buzău
 Fântânele (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Fântânele (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Fântânele (Radovan), Dorf im Kreis Dolj
 Fântânele (Teslui), Dorf im Kreis Dolj
 Fântânele (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Fântânele (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Fântânele (Andrieșeni), Dorf im Kreis Iași
 Fântânele (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Fântânele (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Fântânele (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Fântânele (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Fântânele (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Fântânele (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Fântânele (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Fântânele (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Fântânele (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Fântânele-Rus, Dorf im Kreis Sălaj
 Piatra Fântânele, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud